

Cinema
 Vivere da vigliacchi morire da eroi (Chuka) – film statunitense del 1967 diretto da Gordon Douglas

Geografia
 Chuka – città del Kenya
 Chuka – villaggio della Regione Autonoma del Tibet